Berthold von Andechs ist der Name folgender Personen:

* Berthold II. (Andechs) († 1151), Graf von Dießen-Andechs-Plassenburg-Kulmbach und Vogt von Benediktbeuern
 Berthold III. (Andechs) (um 1110–1188), Graf von Andechs und Markgraf von Istrien und von Krain
 Berthold IV. (Andechs) († 1204), Graf von Andechs und Herzog von Meranien
 Berthold V. (Andechs) (um 1180–1251), Graf von Andechs-Meran, Erzbischof von Kalocsa und Patriarch von Aquileia